

Diritto 
Murder, tipologia di reato prevista dall'ordinamento penale statunitense e altri ordinamenti.

Cinema 
 Omicidio! (Murder!) – film del 1930 diretto da Alfred Hitchcock
 Murder – film del 2004 diretto da Anurag Basu

Musica 
 Murder – singolo dei New Order del 1984
 Murder – traccia dell'album About Face di David Gilmour del 1984
 Murder – album dei D.O.A. del 1990
 Murder – traccia dell'album Strap It On degli Helmet del 1990
 Murder – traccia dell'album Brave Murder Day dei Katatonia del 1996
 Murder – album dei Gehenna del 2000
 Murder – b-side del singolo God Put a Smile upon Your Face dei Coldplay del 2003
 Murder – traccia dell'album New Maps of Hell dei Bad Religion del 2007
 Murder – traccia dell'album My Own Way di Jay Sean del 2008
 Murder – traccia dell'album Bittersweet World di Ashlee Simpson del 2008
 Murder – singolo di Trippie Redd del 2019

Televisione 
 Murder – episodio della sesta stagione di The Office
 Murder - serie televisiva del 1976